Suharu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Suharu (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Suharu (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți